Карен Маргрете Харуп Петерсен (; ) — датская пловчиха, чемпионка и двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 
Карен Маргрете Харуп родилась в 1924 году в Гентофте. В 1937 году присоединилась к клубу Dansk Kvinde-Gymnastik. Во время Второй мировой войны в Дании бассейны были закрыты. На чемпионате Европы по водным видам спорта 1947 года Харуп победила на дистанциях 100 м на спине, 400 м вольным стилем и в эстафете 4×100 м вольным стилем в составе сборной Дании. На летних Олимпийских играх 1948 года она победила на дистанции 100 м на спине и завоевала серебряные медали на дистанции 400 м вольным стилем, уступив американке Энн Кёртис, и в эстафете 4×100 м вольным стилем в составе сборной Дании. Она установила 2 мировых рекорда.

На следующий год после Олимпийских игр Харуп завершила спортивную карьеру. В дальнейшем в течение пяти десятилетий работала тренером. В 1975 году она была включена в Зал Славы мирового плавания. Скончалась в 2009 году в Копенгагене на 85-м году жизни.

Примечания 

Пловцы Дании
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы Европы по плаванию